Moho kan syfta på:
 Moho River, en flod i Belize och Guatemala
 Moho (släkte), ett släkte tättingar
 Mohorovičić-diskontinuiteten, gränsen mellan jordskorpan och manteln